Jeb est un prénom et un surnom masculin. 

 Jens Bergensten (1979-), un programmeur suédois.

JEB est un sigle qui peut désigner :
 , une revue scientifique évaluée par des pairs dans le domaine de la physiologie comparative et de la biologie intégrative.